Imię i nazwisko Nikołaj Iwanow nosili lub noszą m.in.:

 Nikołaj Iwanow – rosyjski generał (1851-1919)
 Nikołaj Iwanow – radziecki lekkoatleta, sprinter (ur. 1942)
 Nikołaj Iwanow – bułgarski siatkarz (ur. 1972)
 Nikołaj Iwanow – radziecki astronom
 Nikołaj Iwanow – rosyjski sędzia piłkarski
 Nikołaj Iwanow – polski historyk białoruskiego pochodzenia